Por Growler pode estar à procura de:
 Growler - tipo de carruagem puxada por cavalos;
 EA-18 Growler - um avião especializado em ataque electrónico;

Desambiguação